2008–2009-es cseh nemzeti labdarúgó labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén:Gambrinus Liga) 16 csapat részvételével 2008. augusztus 2-án kezdődött. Az utolsó mérkőzést 2009. május 30-án játszották.

Klub mozgások 
FK Bohemians Praha mint bajnok és az FK Marila Příbram mint második jutott fel erre a szezonra az elsőosztályba.

Tescoma Zlín és a Viktoria Žižkov kiesett a másodosztályba a szezon végén.

Részt vevő csapatok

Állás

Kereszttábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-

Góllövőlista 

15 gól
  Andrej Kerić (Slovan Liberec)

11 gól
  Daniel Huňa (Příbram)
  Tomáš Necid (Slavia Praha)

10 gól
  David Lafata (Jablonec)
  Riste Naumov (Viktoria Žižkov)
  Michal Papadopulos (Mladá Boleslav)

9 gól
  Tijani Belaid (Slavia Praha)
  Michal Ordoš (Sigma Olomouc)
  Tomáš Sedláček (České Budějovice)

8 gól
  Roman Dobeš (Bohemians Praha)
  Pavel Horváth (Viktoria Plzeň)
  Marek Kincl (Bohemians Praha)

Kupaszereplések

2008-09-es BL 
 Második selejtezőkör:
 Sheriff Tiraspol - Sparta Praha Győztes (0:1, 0:2) 0:3-as összesítés
 Harmadik selejtezőkör:
 Fiorentina - Slavia Praha Vesztes (2:0, 0:0) 2:0-s összesítés
 Panathinaikósz - Sparta Praha Vesztes (2:1, 1:0) 3:1-es összesítés

UEFA-kupa 2008/2009 
 Második selejtezőkör:
  MŠK Žilina – FC Slovan Liberec (2:1, 2:1) 4:2-es összesítés
 Első kör:
FC Baník Ostrava –  Szpartak Moszkva Vesztes (1:0, 1:1) 1:2-es összesítés
Slavia Praha –  FC Vaslui Győztes (0:0, 1:1) 1:1-es összesítés. Továbbjutott a Prága, mert több gólt szerzett idegenben.
AC Sparta Praha –  NK Dinamo Zagreb Vesztes (0:0, 3:3) 3:3-as összesítés. Továbbjutott a Zágráb, mert több gólt szerzett idegenben.
 Csoportkör:
Slavia Praha –  Aston Villa Vesztes 0–1
 MŠK Žilina – Slavia Praha Döntetlen 0–0
Slavia Praha –  Hamburg Vesztes 0–2
 AFC Ajax – Slavia Praha Döntetlen 2–2

Intertotó-kupa, 2008 
 Második forduló:
FK Teplice -  Budapest Honvéd (1:3, 2:0) 3:3, a Budapest Honvéd nyert, mert több gólt szerzett idegenben.

Stadionok

További információk 
 Hivatalos oldal 

Cseh labdarúgó-bajnokság
Cseh  1